Viets ist der Familienname von: 
 Angelika Viets (* 1954), deutsche Diplomatin

Sonstiges:
 Mount Viets, Berg im Ellsworthland, Antarktika